William Bullitt ist der Name folgender Personen:

* William C. Bullitt (1891–1967), US-amerikanischer Diplomat und Autor
 William Marshall Bullitt (1873–1957), US-amerikanischer Jurist